Eriksbo park är en bebyggelse utefter länsväg 537 i Västerås-Barkarö socken i Västerås kommun. Från 2015 avgränsar SCB här en småort.

Referenser 

Småorter i Sverige
Orter i Västerås kommun